Tonco Modderman kan verwijzen naar:
Tonco Modderman (1745-1802) - advocaat, dichter en politicus
Tonco Modderman (1789-1862) - advocaat en wijnhandelaar
Tonco Modderman (1813-1858) - consul te Canton
Tonco Modderman (1818-1879) - predikant onder andere te Amsterdam
Tonco Modderman (1824-1889) - advocaat en referendaris ministerie van Justitie